Manuel Carrera puede hacer referencia a:

Manuel Carrerá, arquitecto cubano;
Manuel Carrera Pinto (S. XIX), político chileno;
Manuel Carrera Stampa (1917-1978), abogado, investigador y académico mexicano;
Manuel Carreira, sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y astrofísico español;
Estadio Manuel F. Carrera, estadio de Guatemala.